Ганс Фройденталь (Hans Freudenthal; 17 сентября 1905, Луккенвальде, Германская империя — 13 октября 1990, Утрехт, Нидерланды) — математик, член Нидерландской королевской АН, профессор Утрехтского университета, автор работ в области алгебраической топологии.

Биография 
Ганс Фрейденталь родился в 1905 году в Германии. Математическое образование получил в Берлинском университете, где проучился с 1923 по 1930 год Докторскую диссертацию защитил в 1930 году под руководством Хопфа. До 1946 года преподавал в Амстердамском университете, а в 1946 году занял пост профессора по кафедре чистой и прикладной математики Утрехтского университета. Член Королевской Нидерландской академии, иностранный член Королевской Фламандской академии, почётный доктор Берлинского университета.

Научная деятельность 
В математике Г. Фройденталь следует «романтическому направлению». Его научному творчеству свойственна широта и разнообразие тем, богатство идей и методов.
Автор более чем 200 работ по топологии, теории групп Ли, анализу, геометрии, математической логике, философии и истории наук (в том числе книги «Линкос: проект языка для общения с инопланетными цивилизациями»), Ганс Фройденталь известен также как блестящий популяризатор и организатор ряда международных симпозиумов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Математики по алфавиту
Математики Нидерландов
Математики XX века
Топологи
Историки математики
Почётные члены Нидерландского королевского математического общества
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)